Gonçalo Anes de Briteiros pode referir-se a:

Gonçalo Anes de Briteiros (rico-homem)
Gonçalo Anes de Briteiros

Desambiguações de antropônimos